La Calle 50 puede referirse a:
Calle 50, una avenida de la ciudad de Armenia, Colombia.
Calle 50, una calle en la ciudad de Panamá.
Calle 50, una calle en Manhattan, Nueva York.
Calle 50, estación de la línea de la Sexta Avenida del Metro de Nueva York.
Calle 50, estación de la línea de la Séptima Avenida-Broadway del Metro de Nueva York.
Calle 50, estación de la línea de la Octava Avenida del Metro de Nueva York.
Calle 50, estación de la línea Queens Boulevard del Metro de Nueva York.
Calle 50, estación de la línea West End del Metro de Nueva York.